Het vrouwendubbelspel van het tennis op de Olympische Zomerspelen 1992 in de Spaanse stad Barcelona vond plaats van 30 juli tot en met 8 augustus 1992. Het evenement werd georganiseerd door de International Tennis Federation onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité. Er werd gespeeld op de gravel-banen van het Tennis de la Vall d'Hebron.

De zilveren en gouden medaille werden uitgereikt in de (gouden) finale. Beide verliezende halvefinalisten ontvingen een bronzen medaille. In deze editie van de Spelen werd bij tennis geen bronzen finale gespeeld.

De als tweede geplaatste Gigi Fernández en Mary Joe Fernandez (geen familie) uit de Verenigde Staten wisten de gouden medaille in de wacht te slepen. Zij versloegen in de finale het eerste reekshoofd, het Spaanse koppel Conchita Martínez en Arantxa Sánchez Vicario, dat het zilver mocht meenemen. De als vierde geplaatste dames uit het Gezamenlijk team Leila Meschi en Natallja Zverava, alsmede de als vijfde geplaatste Rachel McQuillan en Nicole Provis uit Australië gingen met de bronzen medaille naar huis.

Eindklassement

Geplaatste teams

Toernooischema

Gouden finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema vrouwendubbelspel
  Toernooischema WTA (pag.2)

Olympische Spelen